Beauvais kan syfta på:

 Beauvais, fransk kommun i departementet Oise
 Beauvais-sur-Matha, fransk kommun i departementet Charente-Maritime
 Beauvais-sur-Tescou, fransk kommun i departementet Tarn